Susuki, término japonés para denominar al pasto Miscanthus sinensis puede referirse a:

 El Susuki, un destructor japonés Clase Momi, hundido en 1943.
 (2393) Susuki, un asteroide descubierto en 1955.